Ženská čtyřhra ve Wimbledonu 2018 probíhala v první polovině července 2018. Do londýnského grandslamu hraného na trávě All England Clubu nastoupilo šedesát čtyři párů. Z kvalifikačního turnaje se probojovalo sedm dvojic, čtyři řádně a tři až jako tzv. šťastně poražené páry. Obhájkyněmi titulu byly ruské světové jedničky ve čtyřhře Jekatěrina Makarovová a Jelena Vesninová, které ukončily šestiletou spolupráci po květnovém Madrid Open 2018. Vesninová se z grandslamu odhlásila pro zranění. Spoluhráčkou Makarovové se stala krajanka Věra Zvonarevová, s níž dohrála ve druhém kole na raketách Nizozemek Mertensové se Schuursovou.
  
Jekatěrina Makarovová, Latisha Chan, Tímea Babosová a Andrea Sestini Hlaváčková vstoupily do soutěže jako soupeřky o post světové jedničky ve čtyřhře. Aktuálně první Makarovová i Chan ztratily příležitost prohrami ve druhém kole a Sestini Hlaváčková porážkou ve třetí fázi. Z grandslamu tak vzešla nová první hráčka světa Babosová, jakožto první maďarská světová jednička v tenise.

Poprvé od Wimbledonu 2017 nastoupily do turnaje jako spoluhráčky bývalé deblové světové jedničky Bethanie Matteková-Sandsová s Lucií Šafářovou, když jejich absenci na okruhu způsobilo několikaměsíční zranění Američanky, které si přivodila v předchozím londýnském ročníku, a následně tříměsíční zdravotní potíže Češky. Pouze wimbledonský triumf páru scházel ke zkompletování kariérního grandslamu. Ve čtvrtfinále však hráčky podlehly šesté nasazené kanadsko-čínské dvojici Gabriela Dabrowská a Sü I-fan.

Vítězem se stal třetí nasazený pár Češek Barbora Krejčíková a Kateřina Siniaková. Ve finále porazily ve třech setech americko-český pár Nicole Melicharová a Květa Peschkeová. Vítězstvím navázaly na svůj triumf z juniorky Wimbledonu 2013, čímž se staly první dvojicí, které se podařilo wimbledonský titul získat v juniorce i mezi dospělými. Taktéž si připsaly tzv. Channel Slam, když triumfovaly na předcházejícím majoru French Open 2018. Zkompletovat tyto dva tituly v jedné sezóně zvládly naposledy předtím Ai Sugijamová s Kim Clijstersovou v roce 2003. Do žebříčku WTA si české hráčky připsaly 2 000 bodů a rozdělily si částku 450 000 liber, poražené finalistky pak poloviční finanční prémii. Šampionky se posunuly na nová kariérní maxima, když Siniakové patřilo 2. místo deblového žebříčku a Krejčíkové čtvrté. Naposledy předtím v All England Clubu vyhrál ryze český pár v letech 1989 a 1990, když soutěž ovládly Jana Novotná s Helenou Sukovou.

Nasazení párů 
  Tímea Babosová /  Kristina Mladenovicová (čtvrtfinále)
  Andrea Sestini Hlaváčková /  Barbora Strýcová (3. kolo)
  Barbora Krejčíková /  Kateřina Siniaková (vítězky)
  Andreja Klepačová /  María José Martínezová Sánchezová (3. kolo)
  Latisha Chan /  Pcheng Šuaj (2. kolo)
  Gabriela Dabrowská /  Sü I-fan (čtvrtfinále)
  Čan Chao-čching /  Jang Čao-süan (2. kolo)
  Elise Mertensová /  Demi Schuursová (3. kolo)
  Kiki Bertensová /  Johanna Larssonová (3. kolo)
  Ashleigh Bartyová /  Coco Vandewegheová (odstoupily)
  Raquel Atawová /  Anna-Lena Grönefeldová (2. kolo)
  Nicole Melicharová /  Květa Peschkeová (finále)
  Kirsten Flipkensová /  Monica Niculescuová (3. kolo)
  Lucie Hradecká /  Sie Su-wej (3. kolo)
  Irina-Camelia Beguová /  Mihaela Buzărnescuová (čtvrtfinále)
  Ljudmila Kičenoková /  Alla Kudrjavcevová (1. kolo)
  Vania Kingová /  Katarina Srebotniková (3. kolo)

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

1. sekce

2. sekce

Dolní polovina

3. sekce

4. sekce

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 

Wimbledon 2018